Ри́чард Ги́бсон () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Гибсон, Ричард (актёр) (род. 1954) — английский актёр.
 Гибсон, Ричард (футболист) (1889—19??) — английский футболист.